Дидарклыч Чарыярклычевич Уразов (; 27 февраля 1977 — 7 июня 2016, Ашхабад, Туркменистан) — туркменский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник ашхабадского футбола. Один из самых известных футболистов Туркменистана. Наибольшую известность получил выступая за команды «Ниса» и «Иртыш».

Начинал играть в ашхабадской «Нисе». На рубеже веков был одним из самых результативных нападающих чемпионата — в 1996 году забил 14 голов (3 место в споре бомбардиров), в сезоне 1998/99 — 16 голов (поделил первое место), в 2000 — 11 голов (3 место), в 2001 — 32 гола (лучший бомбардир). Трижды за это время становился чемпионом страны.

В 2002 уехал в Казахстан, в павлодарский «Иртыш», выиграл вместе с командой чемпионат страны. В 2003 году снова играл за «Нису», во время летнего перерыва уехал в харьковский «Металлист», выступавший в первой лиге, но ещё до окончания первого круга вернулся обратно в «Нису». В туркменском клубе он в четвёртый раз стал чемпионом страны.

С 2004 по 2008 годы Дидар Уразов играл за «Иртыш», с перерывом в 2007 году, когда он был в «Тоболе». Всего за павлодарский клуб он сыграл в чемпионате страны 109 матчей, забил 38 голов.

Выступал на Кубке Содружества в 2009 году за «Ашхабад» и в 2010 году за МТТУ.

В 2010 году вернулся в чемпионат Туркмении. В составе «Балкана» стал чемпионом страны, в споре бомбардиров поделил второе место (10 голов), уступив 1 гол Берды Шамурадову. В 2011 году вместе с командой повторил чемпионский успех, но не отличался высокой результативностью (3 гола после первых 22 туров). В 2013 году в составе «Балкана» стал обладателем Кубка президента АФК 2013. В 2010—2014 годах играл за «Балкан», где и завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Был нападающим сборной страны Туркменистана в 1996—2011 годах, провёл 15 матчей и забил 5 голов за национальную сборную. Участник Кубка Азии 2004 года. Финалист Кубка вызова АФК 2010.

Личная жизнь 
7 июня 2016 года Дидарклыч Уразов скончался в Ашхабаде на 40 году жизни.

Младший брат Дидара Уразова — Даянч Уразов, также выступавший за «Нису» и сборную Туркменистана.

Достижения 
 Чемпион Туркмении (6): 1996, 1999, 2001, 2003, 2010, 2011
 Обладатель Кубка Туркмении: 1998
 Лучший бомбардир чемпионата Туркмении 1999, 2001
 Чемпион Казахстана: 2002
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Победитель Кубка Интертото: 2007
 Обладатель Кубка президента АФК: 2013
 Финалист Кубка вызова АФК 2010
 Член бомбардирского Клуба Нилтона Мендеса: 50 голов за казахстанские клубы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Металлиста»

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Ашхабад»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Талып спорты»